Народный артист Туркменистана (туркм. Türkmenistanyň halk artisti) — почётное звание, присваиваемое выдающимся деятелям искусства за высокохудожественное мастерство и незаурядный талант, внёсшим особый вклад в развитие национального театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания, подготовку и воспитание творческих кадров в Туркмении.

Почётное звание Туркмении «Народный артист Туркменистана» присваивается указом президента Туркмении.

Лицам, удостоенным почётного звания «Народный артист Туркменистана», вручаются знак почётного звания Туркмении и удостоверение, и предоставляется единовременная выплата денежного вознаграждения в размере пятикратного размера минимальной оплаты труда и ежемесячная выплата надбавки к заработной плате в размере 20 процентов минимального размера оплаты труда.

Список народных артистов Туркменистана 

Государственные награды
Почётные звания Туркменистана